Port lotniczy Oslo-Gardermoen
 Port lotniczy Oslo-Torp
 Port lotniczy Oslo-Rygge